Gaetano Ziliani – calciatore italiano
 Marcello Ziliani – architetto, designer e blogger italiano
 Paolo Ziliani – calciatore italiano